Jméno Karel Sochor má více nositelů:

 Karel Sochor (filolog) (1903–1996) – český filolog, pracovník Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd
 Karel Sochor (lékař) (* 1946) – český kardiolog